Турге́нев — русская фамилия монгольского происхождения (от  — быстрый):

Тургенев

А 
 
 Тургенев, Алексей Романович (ум. 1777) — участник русско-турецкой войны 1735—1739.
 
 Тургенев, Афанасий Дмитриевич (ок. 1582—1646) — русский государственный деятель XVII века, воевода.

И 
 Тургенев, Иван Петрович (1752—1807) — русский дворянин, офицер.
 Тургенев, Иван Сергеевич (1818—1883) — русский писатель.
 Тургенев, Иван Сергеевич (1918—2007) — советский физик-оборонщик в области радиолокации, зачинатель радиоокеанографии.

Н

П

Р 
 Тургенев, Роман Семёнович (1682 — после 1755) — русский военный и государственный деятель Российской империи, представитель правительства при малороссийском гетмане, обер-кригс-комиссар, бригадир.

С 
 Тургенев, Семён Осипович (ум. 1696) — русский государственный и военный деятель.
 
 Тургенев, Фёдор Николаевич (1912—1971) — Герой Советского Союза.
 Тургенев, Яков Фёдорович (XVII век — ?) — придворный шут Петра I и киевский полковник, живший в XVII веке.



Прочее 
 Тургенев — скорый фирменный пассажирский поезд (с 2006 по 2014 годы).
 Тургенев (остров)
 Тургеневы